Bautzenhof ist ein Ortsname:

 Bautzenhof (Ellenberg), Weiler der Gemeinde Ellenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bautzenhof (Stimpfach), Weiler im Ortsteil Rechenberg der Gemeinde Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg